EDDL steht für:
 Electronic Device Description Language, siehe Device Description Language
 Flughafen Düsseldorf (ICAO-Code)

EDDL